Siège de Kamakura (1333)
 Siège de Kamakura (1526)